Typ 100 (auch Type 100) steht für
 Army Type 100 Transport Model 1, eine für den Transport umgerüstete Mitsubishi Ki-21
 Army Type 100 Command Reconnaissance Aircraft, eine für die Aufklärung umgerüstete Mitsubishi Ki-46
 Army Type 100 Transport Model 1, eine Bezeichnung für die Mitsubishi Ki-57
 Army Type 100 Heavy Bomber Model 1, eine Bezeichnung für die Nakajima Ki-49
 Typ 100, Bezeichnung für den Personenkraftwagen Laurin & Klement A (1922)
 Typ 100 Brandbombe, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 100 Rauchbombe, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 100 Maschinenpistole, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 100 Flammenwerfer, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 100 Gewehrgranatwerfer, eine Granatwaffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 100 Te-Re, ein Panzer für vorgeschobene Beobachter des Kaiserlich Japanischen Heeres